Ordo (lat. ordo: Reihe, Ordnung, Anordnung, Rang, Reihenfolge, Verordnung) bezeichnet:
 Ordo universi oder ordo creationis, Symbolbegriff der scholastischen Metaphysik: von Gott gesetzte Ordnung im Unterschied zu den von Menschen gemachten Normen
 eine liturgische Ablauffolge innerhalb eines Ritus der Kirche, siehe Ordo (Liturgie) 
 kirchliche Stände wie 
 den Priesterstand (Ordo sacerdotalis) 
 den Stand der Jungfrauen (Ordo virginum)
 Ordnung (Biologie), Rangstufe der biologischen Systematik
 Ordo, Logikspiel, siehe Black Box (Spiel)

ORDO steht für:
 ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, wissenschaftliche Zeitschrift

Siehe auch: